Silvestri es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
A. Silvestri, escritor danés.
Alan Silvestri, compositor estadounidense.
Alessandra Silvestri-Levy, escritora brasileña.
Constantin Silvestri, músico.
Cristian Silvestri, futbolista.
Daniele Silvestri, cantautor.
Dave Silvestri, beisbolista.
Davide Silvestri, actor.
Enrico Silvestri, esquiador italiano.
Filippo Silvestri, entomólogo italiano.
Francesco Silvestri, obispo de Florencia, Italia.
Gaetano Silvestri, constitucioionalista italiano.
Gianpaolo Silvestri, político.
Giovanni Silvestri, industrial.
Guido Silvestri, más conocido como Silver, historietista italiano.
Ken Silvestri, beisbolista.
Leonor Silvestri, escritora argentina.
Marc Silvestri, historietista estadounidense.
Marco Silvestri, futbolista italiano.
Mario Silvestri, ingeniero italiano.
Nicola Silvestri, futbolista italiano.
Orlando Silvestri, futbolista.
Pietro de Silvestri, cardenal italiano.

Miscelánea 
Silvestri, fabricante italiana de cámaras fotográficas.